Geografie
 Balkbrug (Hardenberg), een dorp in de gemeente Hardenberg

Bruggen
 Balkbrug (brug), een brugtype
 De Balkbrug, een brug in het dorp Spaarndam in de gemeente Haarlem